1) СКА — спортивний клуб армії. У радянські часи так називалися чимало спортивних клубів, що підпорядковувались військовому відомству.

Серед найвідоміших спортивних клубів армії:

 ЦСКА (Київ)
 ЦСКА (Москва)
 СКА (Львів)
 СКА (Одеса)
 СКА-Лотто (Одеса)
 СКА (Ростов-на-Дону)
 СКА-Енергія (Хабаровськ)
 СКА (Хабаровськ) — назва хокейного клубу «Амур» (Хабаровськ) у 1958—1996 роках.

2): Стадіони:
 СКА (стадіон, Львів)
 СКА (стадіон, Одеса)

3) Ска (ska) — музичний напрямок.